Bloczek (materiał budowlany) – materiał używany w budownictwie
 Krążek linowy – potocznie nazywany bloczkiem